Gravimetria, analitikai kémiai vizsgálati módszer.
 Gravimetria, a geodézia egyik tudományága.